О́скар Минге́са Гарси́я (; ) — испанский футболист, центральный защитник клуба «Сельта» и сборной Испании. Серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года в Токио.

Биография 
Мингеса дебютировал за первую команду 24 ноября 2020 в матче Лиги Чемпионов против «Динамо Киев» в котором сделал голевую передачу. 15 марта 2021 впервые отметился голом в матче 27-го тура испанской Примеры с «Уэской» на 53 минуте после навеса Месси. Стал основным игроком «Барселоны» в сезоне 2020/21, из-за травм основных центральных защитников команды.

2 августа 2022 года Оскар Мингеса подписал контракт с «Сельтой». Соглашение рассчитано до лета 2026 года. Финансовые подробности контракта не разглашались.

Достижения 
«Барселона»
 Обладатель Кубка Испании: 2020/21

Статистика

Клубная

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Барселоны»

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Игроки олимпийской сборной Испании по футболу
Игроки сборной Испании по футболу
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Игроки ФК «Барселона»
Игроки ФК «Барселона Атлетик»
Игроки ФК «Сельта»